

Мироновка — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область

Мироновка — село, Баганський район, Новосибірська область
 Мироновка — селище, Зоринський район, Алтайський край
 Мироновка — присілок, Краснослободський район, Мордовія

Див. також 
 Миронівка (значення)

ru:Мироновка